Чайна-таун (от  — «китайский город») может означать:

Объекты населённых пунктов 
 Чайна-таун — населённые китайцами кварталы в некитайских городах:
 Чайна-таун (Лондон) — поселение китайцев в Лондоне.
 Чайна-таун (Манхэттен) — квартал Манхэттена, Нью-Йорк.
 Чайна-таун (Мельбурн) — район Мельбурна (штат Виктория, Австралия).
 Чайна-таун (Оттава) — один из районов Оттавы.
 Чайна-таун (Сан-Франциско) — район Сан-Франциско (штат Калифорния, США).
 Азиатский квартал Парижа (иногда называется Чайна-таун).

В музыке 
 «Chinatown» — альбом ирландской рок-группы Thin Lizzy
 «Chinatown (песня Лиама Галлахера)»

В кино 
 Китайский квартал (фильм) () — фильм режиссёра Романа Полански 1974 года.
 «Китайский квартал» (фильм, 2013) — одно из русскоязычных названий вьетнамского фильма «Буйдои Тёлона» (2013) (), режиссёр Чарли Нгуен.

См. также 
 Китай-город